Íþróttabandalag Vestmannaeyja – islandzki klub piłkarski założony w 1903 roku. Od 1912 występował jako samodzielna drużyna. Klub pochodzi z miasta Vestmannaeyjar i wyspy o tej samej nazwie. Obecnie ÍBV występuje w Besta-deild karla. Stadion ÍBV, Hásteinvöllur może pomieścić 2 tys. widzów.

Trofea 
 Puchar Islandii (4): 1968, 1972, 1981, 1998
 mistrzostwo Islandii (3): 1979, 1997, 1998

Europejskie puchary

Skład 2013

Bilans ligowy od sezonu 1967

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu ÍBV

 
Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1903